A Equipe de Santa Lúcia de Copa Davis representa Santa Lúcia na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela St. Lucia Lawn Tennis Association.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe de Santa Lúcia)

Santa Lucia